Arcana peut désigner :

Films 
 , titre de plusieurs films ou téléfilms.

Événements 
 , Festival sur le fantastique et l'émerveillement en Suisse.

Imaginaire 
 Arcana, un manga japonais ;
 Arcana, un manhwa sud-coréen ;
 Arcana, un jeu vidéo développé par HAL Laboratory ;

Musique 
 Arcana connaissance de la musique, une série d'émissions télévisées consacrée à la musique ;
 Arcana, un label de disque classique, spécialisé dans la musique ancienne, créé par Charlotte de Michel Bernstein.
 Arcana, une œuvre pour grand orchestre d'Edgard Varèse ;
 Arcana, un album d'Edenbridge sorti en 2001 ;
 Arcana, un groupe suédois de musique néoclassique gothique ;
 Quatuor Arcana : quatuor à cordes français, fondé en 1974